Chiny – kraina historyczna
 Chiny – Chińska Republika Ludowa
 Chiny – Republika Chińska, od 1949 potocznie jako Tajwan
 Chiny – miejscowość i gmina w Belgii